Santa Monica, település Floridában, Bay megyében
 Santa Monica, templom Nápolyban
 Santa Monica, város Kaliforniában
 Santa Monica-hegység (Santa Monica Mountains), hegység Dél-Kaliforniában
 Santa Monica, egy dal, amit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után lejátszásra alkalmatlannak ítéltek